Тариэ́л Дави́дович Капана́дзе (; 1 декабря 1962, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский и грузинский футболист, правый полузащитник.

Карьера 
Тариэл Капанадзе начал заниматься футболом в 35-й футбольной школе Тбилиси. В 1980 году он начал карьеру в дубле тбилисского «Локомотива», выступавшего во Второй лиге чемпионата СССР. Затем Тариэл перешёл в тбилисское «Динамо», где выступал за дубль клуба.

В 1984 вернулся в «Локомотив», где провел ещё 3 сезона во 2-й лиге.

В 1987 году, после того как «Локомотив» покинул 2-ю лигу, перешёл в клуб «Гурия» из Ланчхути. Команда в тот год впервые играла в высшей лиге чемпионата СССР. Новичку трудно было закрепиться в составе и в итоге он провёл только 2 игры. В том же сезоне он перешёл в клуб Первой лиги «Торпедо» из Кутаиси, за которое провёл 9 игр.

В 1988 Тариэл Капанадзе перешёл в клуб «Металлург» из Рустави, позже переименованный в клуб «Горда». Сначала 2 сезона провел во 2-й лиге, а с 1990 — в чемпионате Грузии. Всего играл в Рустави на протяжении 6 лет, дважды став бронзовым призёром чемпионата Грузии.

В 1993 году Капанадзе перешёл в украинский клуб «Темп» из Шепетовки, выступавший в Высшей лиге чемпионата Украины, который спонсировал грузинский бизнесмен Джумбер Нешнианидзе, пригласивший нескольких игроков из родной страны. В первом сезоне Капанадзе занял с клубом 9-е место, на следующий год клуб занял лишь 17-е место и «вылетел» из высшего дивизиона.

Зимой 1996 года Капанадзе перешёл в клуб «Нива» из Тернополя. Там он провёл 6 лет, выступая на позиции нападающего. В этом клубе Тариэл стал штатным исполнителем стандартных положений.

В 2002 году Капанадзе покинул Украину и перешёл в российский клуб «Динамо-ГАИ», выступавший в первенстве Нижегородской области. Он провёл в клубе полтора года, забив 17 голов. Летом 2003 года Капанадзе перешёл в нижегородский «Локомотив» (клуб Второго дивизиона), за который выступал 2 года, проведя 24 матча и забив 5 голов. В 2004 году Тариэл завершил карьеру.

После карьеры 
После завершения карьеры игрока Капанадзе начал преподавать в Нижегородской академии футбола, которую организовал футбольный арбитр Игорь Егоров. В 2009 году его команда стала победителем чемпионата города Нижнего Новгорода по футболу среди игроков 1998 года рождения.

Достижения 
Бронзовый призёр чемпионата Грузии: 1990, 1992

Личная жизнь 
На данный момент является  тренером в детской спортивной школе.
Брат-близнец другого футболиста, Автандила Капанадзе. {{нет АИ 2|Тариэл женат, жену зовут Лаура, есть дочь Кристина (18.06.1991),  сын Давид (26.04.1988) — является спортивным директором Академии Нижний Новгород и тренером

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Локомотив-НН»